Nullstellung steht für:
 Nullstellung (Linguistik), sprachliche Elemente die sich in einer „Normalstellung“ befinden
 Nullstellung (Technik), technische Elemente die sich in einer definierten Ausgangsposition befinden.